La parola inglese grip significa, in generale, "presa", "aderenza", "tenuta".

Sport 

 Grip – l'impugnatura di un bastone o ferro per il gioco del golf
 Grip – l'impugnatura dell'arco
 Grip – nella terminologia del surf, dello skateboard e simili, il termine si riferisce all'aderenza dei piedi sulla tavola, favorita con speciali rivestimenti o tappetini (griptape)

 Grip – nella terminologia tennistica indica il particolare nastro che viene avvolto intorno al manico della racchetta. Esistono inoltre gli  "over grip" che si pongono sopra al normale grip al fine di rendere più spesso e più piacevole al tatto il manico, solitamente vengono cambiati più frequentemente dei normali grip in quanto sono più soggetti a usura.

Musica, cinema e televisione 
 Grip – album di Ken Ishii del 1996
 Grip – cortometraggio del 1915 diretto da Maurice Elvey
Grip – Programma televisivo trasmesso dal canale Nuvolari e condotto da Giovanni Di Pillo

Altro 

 Grip – programma per il ripping di DVD sviluppato per piattaforme Linux con Desktop Enviroment GNOME.
 Grip – Casato  nobile svedese.